Кармелитки Пожилых и Немощных или Конгрегация Сестёр Кармелиток Пожилых и Немощных (, ) — женский институт посвященной жизни в Римско-католической церкви, основанный 16 июля 1931 года в Нью-Йорке Марией Ангелиной Терезой (Мак-Крори) и утверждённый 16 июля 1957 года Святым Престолом. Институт является ветвью регулярных терциариев Ордена Кармелитов и обозначается аббревиатурой O.Carm. — C.S.A.I.

История 
11 августа 1929 года семь сестёр из Конгрегации Малых Сестер Бедняков, получив благословение Святого Престола, вышли из института и создали новую общину. Признанным лидером этой группы была Мария Ангелина Тереза (в миру Тереза Бригитта Мак-Крори). Она разработала концепцию для создания новой конгрегации, в уставе которой созерцательная жизнь сочеталась с апостольским служением. Цель института заключалась в служении Богу в молитве и в заботе о пожилых и немощных людях, независимо от их материального состояния, происхождения и религиозных убеждений.
3 сентября 1929 года при поддержке архиепископа Нью-Йорка кардинала Патрика Джозефа Хейса сёстры поселились в доме причта при малочисленном приходе Святой Елизаветы на Бродвее в Манхеттене. Деятельность сестёр привлекла внимание приора провинции Святого Илии в США священника Ордена Кармелитов достопочтенного Лаврентия Дионисия Фланагана. При его участии община приняла духовность и правила кармелитов.

16 июля 1931 года Святой Престол дал разрешение на создание нового института регулярных терциариев Ордена Кармелитов, получившего название Конгрегации Сестер Кармелиток Пожилых и Немощных. 29 сентября 1931 года в Бронксе был открыт Дом Святого Патрика — первый дом новой конгрегации. В нём стали принимать послушниц. С 13 января 1947 года главным домом института является Дом Святой Терезы в Джермантауне, в округе Олбани, в штате Нью-Йорк.

В настоящее время 
Сегодня около 200 монахинь несут служение в 26 домах конгрегации. Институт присутствует в США и Ирландии.

Деятельность 
Сёстры ведут созерцательный и апостольский образ жизни, согласно Правилу Святого Альберта. Они приносят обеты смирения, целомудрия и нестяжания.

Сестры трудятся во многих областях сферы ухода за пожилыми людьми. Некоторые из них служат администраторами, социальными работниками, медсестрами, юридическими представителями и прочее. Приоритетным в служении сестер является забота о физическом и духовном благосостоянии пожилых людей.

Согласно концепции основательницы, дома конгрегации открыты для людей преклонного возраста, как для санаторного отдыха и лечения, так и для постоянного пребывания. Семейным пожилым парам предоставляются отдельные апартаменты, в которых атмосфера максимально приближена к домашней. Сестры также несут служение патронажных сестер и обеспечивают уход за немощными пожилыми людьми на дому.

Покровители конгрегации 

Главной покровительницей института является Божья Матерь Кармельская. Вместе с Ней покровителями конгрегации являются Святой Илия и Святой Альберт. Особым уважением сестер пользуется основательница института Мария Ангелина Тереза (Мак-Крори).

Наше апостольское служение является не только личным служением и работой в современных пансионатах для пожилых людей, но и монашеским служением, заключающимся в несении Христа каждому человеку, нуждающемуся в нашей помощи. Нести Христа значит давать им Его сострадание, Его внимание, Его любовь, Его тепло утром, днем и ночью. Это значит, вдохновлять мирян, которые работают с нами, также делиться любовью.

Примечания

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010. ISBN 978-88-209-8355-0. 
 Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca (curr.), Dizionario degli Istituti di Perfezione (DIP), 10 voll., Edizioni paoline, Milano, 1974—2003.

Ссылки 
 Официальный сайт CSAI 

Пожилых и Немощных
Католические ордены
Женские монашеские конгрегации
Появились в 1931 году в США
1931 год в Нью-Йорке
События 16 июля
Июль 1931 года